Наут-Аран (, букв. «верхняя долина») — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валь-д'Аран. Занимает площадь 248,89 км². Население — 1729 человек (на 2010 год).
Сформировался в 1967 году в результате слияния Артье, Саларду, Жесса, Тредош, Багерге. Является самым большим муниципалитетом Валь-д'Аран.
Столица — город Саларду.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Ayuntamiento
 Información de la Generalidad de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Льейды